Anna van Vliet-Bol (1990-2000) is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!!. Zij werd gespeeld door Annette Barlo.

Anna is geboren te Rotterdam in maart 1977 en is de dochter van Victor en Simone en actief natuurliefhebster. Anna had vaak conflicten met haar broertje Rik, maar had ook een bijzondere en hechte band met hem. In de loop van de serie werd ze volwassen, studeerde ze af en trouwde ze met Piet van Vliet. Samen kregen ze een zoon, Ricky van Vliet. Daarna vertrok ze met haar gezin en Does naar Drenthe. Aldaar begon ze samen met Piet een dierenartsenpraktijk voor grote dieren.

Burgerlijke staat
 Gehuwd met Piet van Vliet
 Woonachtig in Drenthe
 Eén zoon

Vriendjes
 Jurriaan (Jurg)
 Bert
 Raoul van Maasdam
 Wouter
 Rob
 Michiel
 Piet van Vliet

Vriendinnen
 Els
 Janet
 Dorine
 Marijke de Vries
 Natasja Bolkens

Uiterlijke kenmerken
 Lang blond krullend haar (los)
 Modern

Hobby's
 Stappen
 Natuur

Stamboom

Anna van Vliet-Bol